Ohio — estado norte-americano
Ohio (Illinois) — vila do estado de Illinois
Rio Ohio — afluente do rio Mississippi

Outros usos
Universidade do Estado de Ohio — localizada em Columbus, Ohio
Universidade de Ohio — localizada em Athens, Ohio

Desambiguações de topônimos